Trélon és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2007 tenia 2.984 habitants. Limita amb Fourmies, Glageon i Ohain, a 8 kilòmetres de la frontera amb Bèlgica.

Fills il·lustres 
 Léon-François Comerre (1850-1916) escultor i pintor.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Nord